3 jeziora w Polsce:
 Wysokie Jezioro – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Wysokie Jezioro – jezioro na Pojezierzu Zachodniosuwalskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Wysokie Jezioro – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek

Zobacz też 
 Jezioro Wysokie

Przypisy